Peräkari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Peräkari (klippa i Lappland, Kemi-Torneå), 
 Peräkari (klippa i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 
 Smedsholm (ö i Satakunta), Björneborg, 
 Peräkari (ö i Lappland, Östra Lappland), 
 Peräkari (ö i Egentliga Finland), Åbo, 

Robotskapade Finlandförgreningar